În timpul invaziei rusești a Ucrainei din 2022, un număr mare de generali ruși au fost uciși în acțiune. Începând cu 5 iunie 2022, surse ucrainene au susținut că 11 generali ruși au fost uciși în timpul invaziei. Pierderea ofițerilor generali, chiar și a doi, este rară. Acest lucru face ca amploarea acestor pierderi să fie fără precedent de la al Doilea Război Mondial. Înalți oficiali americani au declarat că Statele Unite au furnizat informații militare care le-au permis ucrainenilor să țintească și să omoare mulți dintre generalii ruși care au murit în acțiune în conflict.

Listă

Referințe 

Istoria Rusiei (1992–prezent)
Generali ruși